Пудуккоттай:

 Пудуккоттай — город в индийском штате Тамилнад.
 Пудуккоттай — округ в индийском штате Тамилнад.